|-
| 127801 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127802 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127803 - ||  || 27 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127804 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127805 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127806 - ||  || 27 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127807 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127808 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127809 - ||  || 27 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127810 - ||  || 28 martie 2003 || Catalina || CSS
|-
| 127811 - ||  || 28 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127812 - ||  || 28 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127813 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127814 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127815 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127816 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127817 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127818 - ||  || 28 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127819 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127820 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127821 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127822 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127823 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127824 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127825 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127826 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127827 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127828 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127829 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127830 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127831 - ||  || 29 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127832 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127833 - ||  || 24 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127834 - ||  || 25 martie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127835 - ||  || 26 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127836 - ||  || 27 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127837 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127838 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127839 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127840 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127841 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127842 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127843 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127844 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127845 - ||  || 30 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127846 - ||  || 31 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127847 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127848 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127849 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127850 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127851 - ||  || 30 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127852 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127853 - ||  || 30 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127854 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127855 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127856 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127857 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127858 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127859 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127860 - ||  || 31 martie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127861 - ||  || 22 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127862 - ||  || 23 martie 2003 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 127863 - ||  || 25 martie 2003 || Palomar || NEAT
|-
| 127864 - ||  || 26 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127865 - ||  || 26 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127866 - ||  || 26 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127867 - ||  || 26 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127868 - ||  || 26 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127869 - ||  || 25 martie 2003 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 127870 Vigo ||  || 24 martie 2003 ||  || I. R. Ferrín, 
|-
| 127871 - ||  || 31 martie 2003 || Kitt Peak || 
|-
| 127872 - || 2003 GV || 4 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127873 - ||  || 1 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127874 - ||  || 1 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127875 - ||  || 1 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127876 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127877 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127878 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127879 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127880 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127881 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127882 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127883 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127884 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127885 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127886 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127887 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127888 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127889 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127890 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127891 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127892 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127893 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127894 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127895 - ||  || 1 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127896 - ||  || 3 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127897 - ||  || 4 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127898 - ||  || 2 aprilie 2003 || Socorro || LINEAR
|-
| 127899 - ||  || 2 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-
| 127900 - ||  || 3 aprilie 2003 || Haleakala || NEAT
|-